La Coppa UEFA 1981-1982 è stata l'11ª edizione dell'omonima competizione. Venne vinta dall' nella doppia finale contro l'.

Formula 
Sulla base del ranking UEFA 1980, l’Inghilterra guadagnò un 4º posto a discapito dei Paesi Bassi, e la Francia un 3º posto a discapito della Jugoslavia.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1981-1982
 Coppa delle Coppe 1981-1982

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1981
Calcio nel 1982
Edizioni della Coppa UEFA